XIX летние Олимпийские игры проводились в Мехико (Мексика) с 12 по 27 октября 1968 года.

Академическая гребля

Баскетбол

Баскская пелота 

Баскская пелота на летней Олимпиаде 1968 года была представлена как показательный вид спорта, и потому завоёванные в этом виде медали не шли в общий командный зачёт. В программу Олимпиады пелота была включена в третий раз (ранее это случалось на играх 1900 и 1924 годов).

Бокс

Борьба

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Велоспорт

Водное поло

Волейбол

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Теннис

Показательный турнир

Выставочный турнир

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Хоккей на траве

Примечания 

Летние Олимпийские игры 1968
Списки призёров Олимпийских игр